Анаксимен:

 Анаксимен — древнегреческий философ, представитель милетской школы натурфилософии, ученик Анаксимандра.
 Анаксимен Лампсакский — древнегреческий ритор и историк. 
 Анаксимен — древний ударный кратер у северо-западного края видимой стороны Луны.